Winklarn, une commune de Bavière en Allemagne.
 Winklarn, une commune de Basse-Autriche en Autriche.